Герхард или Герд Мюллер:
 Мюллер, Герд (1945—2021) — немецкий футболист.
 Мюллер, Герд (род. 1955) — немецкий политик, министр экономического сотрудничества и развития
 Мюллер, Герхард Людвиг (род. 1947) — немецкий куриальный кардинал, епископ Регенсбурга.
 Мюллер, Герхард Фридрих (Миллер), или Фёдор Иванович Миллер (1705—1783) — российский историк, академик.